A Tarka regénytár a szélsőjobboldali, félhivatalos kormánypárti Stádium Sajtóvállalat rt. által 1935-től 1941-ig megjelentetett kalandregény sorozat volt, amelynek keretében több mint 300, főleg vadnyugati témájú kalandregényt adtak ki hetenkénti rendszerességgel, csütörtökönként. De több bűnügyi, légiós illetve egyéb témájú kaladregény is megjelent a sorozatban.

A kiadó hivatalosan a Tarka Regénytár Kiadóhivatala nevet viselte, a köteteket a Stádium Rt. nyomtatta. A sorozat szerkesztője Dr. Báthory-Hüttner János volt. 

Számos kötetét kiadták főleg a rendszerváltás körüli időszakban a Garabonciás Könyvkiadó gondozásában. Indult továbbá egy Új Régi Könyvek sorozat is, amelyben az eredeti sorozat több darabja is újra megjelent. Illetve néhányuk megjelent e-könyvként is a Fapadoskönyv kiadónál.

Hasonló sorozatok 

 A kiadó szerzőinek egy része néhány regényét magánkiadásban jelentette meg a Stádiumnál a Tarka regénytár köteteihez nagyon hasonló külalakkal. Ezek a borítón Kalandos tarka regény felirattal és többnyire a jobb alsó sarokban „100 oldalas” szalagcimkeszerű kiegészítéssel jelentek meg.

 Korábban, 1921-22-ben a Hungária Nyomda adott ki egy Tarka könyvek című ifjúsági könyvsorozatot.

 A II. világháború után, 1946-ban indult egy szintén Tarka könyvek című sorozat, amelynek azonban nem volt kapcsolata a korábbi kiadókkal (bár a Globuson kívül a Hungária Nyomda is fel lett tüntetve egyes kiadványokon. Egyes álnéven megjelent szerzők írtak a korábbi sorozatba is.)

 1957-ben a Kossuth Kiadó indított Tarka könyvek című sorozatot. (Egyébként a Kossuth jogelődje, a Szikra vette át a Stádium Rt. nyomdáját, de ezen kívül más nem kötötte az eredeti sorozathoz.)

 A hatvanas években Újvidéken viszont teljesen azonos, Tarka regénytár sorozatcímmel indult könyvsorozat.

 1989-ben az Ararát Kulturális Szolgáltató Kisszövetkezet kezdett szintén teljesen azonos, Tarka regénytár címmel sorozatot kiadni, amelynek azonban csupán egyetlen kötete jelent meg.

Szerzők 

A sorozatban Benedek Ernőnek és Barsi Ödönnek jelent meg a legtöbb regénye jól ismert, változatos álneveiken. Rajtuk kívül szintén álnéven Forster György, Leleszy Béla, Erdődy János, továbbá Hamvas H. Sándor mint Alex H. Ash. Valamint Juhász Lajos, Kondor László, Nagy József két regényével, Sipos Lajos mint O. Wood regényei.

Jellemzők 

A kötetek általában 96 oldal terjedelemben 14,5 cm x 10,5 cm (néha 14 illetve 16) méretben jelentek meg. 1939. szeptember 20-tól, az V. évfolyam 38. számától az oldalszám felére csökkent, de kicsit később a kötetek mérete 23 cm x 15-re nőtt. 

A kötetek címlapján feltüntették a megjelenés pontos dátumát, illetve az évfolyamot és azon belüli sorszámát.

A könyvek kétszín nyomással, többnyire a barna dominálásával a témára, műfajra utaló rajzos borítóval jelentek meg. Felül legtöbbször fekete sávban a sorozatcím csupa nagybetűvel (az első 1935-ös kiadványokról még hiányzik). Általában szürke, néha piros körben fehér alapon az ár: 12 fillér, 1937-től 10 fillér.

A borítórajzok általában magasabb színvonalat képviseltek a többi kiadóéhoz képest. Nagy részét (először a 96. számot) Sebők Imre készítette, de néhány kivétellel a többi borító is hasonló, egyenletes és magas színvonalon készült.

A sorozat kötetei

Források 

 A magyar ponyva képes bibliográfiája 6. – Tarka Regénytár, Attraktor Kiadó, 2013
 Pogány György: A Stádium Sajtóvállalat rt. története és kiadványai (1921-1944)
 Interneten elérhető adatbázisok, különösen MOKKA Magyar Országos Közös Katalógus (www.mokka.hu).
 Antikváriumok adatbázisai. Különösen Múzeum antikvárium, antikvarium.hu, és antikva.hu
 Axioart online árveréseinek archív anyagai

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 

 Magyar könyvsorozatok listája

Magyar szépirodalmi könyvsorozatok